Sera heißen folgende geographische Objekte:
 Sera (Gun), Kreis in der Präfektur Hiroshima, Japan
 Sera (Hiroshima), Stadt in der Präfektur Hiroshima, Japan
 Sera (Lakor), Dorf auf der Insel Lakor, Indonesien
 Sera (China), in der Antike die Hauptstadt von Seres, im heutigen nordwestlichen China
 Sera (Insel), eine der Tanimbar-Inseln
 Sera, eines der „Drei Großen Klöster“ im Autonomen Gebiet Tibet
 Sera-Kloster (Serthar), Kloster in Sichuan 
 Serajöchle, ein Bergsattel in Vorarlberg, Österreich
 Seraspitz, ein Berg in Vorarlberg, Österreich

Sera, Weiteres:
 Sera SA, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Sera (Unternehmen), Aquaristikunternehmen
 Toyota Sera, japanisches Automodell

Sera ist der Familienname von:
 Yuzuru Sera (1932–2004), japanischer Jazzmusiker

SERA ist die Abkürzung für:
 Socialist Environment and Resources Association, britische Umweltorganisation
 Southern Education and Research Alliance, südafrikanische Forschungsgemeinschaft
 Standardised European Rules of the Air, im europäischen Luftraum durch die Europäische Kommission veröffentlichte standardisierte Flugregeln (VO (EU) 923/2012)
 Stiftung Ernst-Reuter-Archiv

Siehe auch:
 Serra
 Serum

Abkürzung